Civic Center – architettura di Atlanta
 Civic Center – architettura di Los Angeles
 Civic Center – area del quartiere Allapattah di Miami
 Civic Center – quartiere di New York
 Civic Center – architettura di San Francisco